Сергій Радченко — український боксер
 Сергій Радченко — український вчений-гігієніст
Сергій Радченко — український актор

Див. також 
 Радченко